Spojení písmen N a T může mít různé významy:

NT 
 NT anglická zkratka označující osoby bez autistických příznaků
 AU-NT – kód ISO 3166-2 pro Severní teritorium
 CA-NT – kód ISO 3166-2 pro Severozápadní teritoria
 SPZ okresu Nitra
 Windows NT – operační systém (nová technologie)
 NT – (Non-Tracking cassette), druh kazety s magnetickým páskem
 Téměř ohrožený taxon
 nitroděložní tělísko – typ ženské antikoncepce

Externí odkazy